Joseph Taylor – brytyjski polityk, deputowany z Petersfield
 Joseph H. Taylor Jr. – amerykański astrofizyk, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki
 Joseph Taylor – brytyjski zapaśnik